Ramilo puede referirse a:
 Ramilo (apellido), apellido.
 Ramilo (Arteijo), lugar de la parroquia de Monteagudo, en el término municipal de Arteijo, provincia de La Coruña.
 Ramilo (Viana del Bollo), parroquia del municipio de Viana del Bollo, provincia de Orense.
 Vilar Ramilo, lugar de la parroquia de Gándara, en el municipio de Zas, provincia de La Coruña.